ЯГУ:

 Якутский государственный университет — прежнее название Северо-Восточного федерального университета.
 Ярославский государственный университет (чаще сокращается как ЯрГУ)